Sint Antoniusgesticht (Rotterdam), een voormalig rooms-katholiek verpleeghuis in de Rotterdamse wijk het Oude Westen,
Sint-Antoniusgesticht (Groessen), een zusterhuis van de congregatie van J.M.J., later in gebruik genomen als garagebedrijf.